Carmen Pérez García puede referirse a:

Carmen Pérez García (1897-1974), pianista y compositora española.
Carmen Pérez García (1960-), novelista romántica española bajo el seudónimo Menchu Garcerán.